

Medaglie

Teste di serie

  Qayrat Eralïev (Ottavi di finale)
  Andy Cruz Gómez (Quarti di finale)

<li>  Michael Conlan (Campione)
<li>  Hakan Erseker (Quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni